August Schulte ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* August Schulte-Herbrügge (1873–1938), deutscher Gastronom, Entdecker und Erschließer artesischer Brunnen
 August Schulte im Hofe (August Schulte imHofe, August Schulte im Hof, August Schulte imHof; 1858–nach 1928), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Geograf, Politiker und Autor
 August Schulte-Tigges (Ernst August Schulte-Tigges; 1862–nach 1927), deutscher Lehrer und Schulbuch-Autor

Siehe auch
 Auguste von Schulte (Auguste Schulte; 1810–1856), deutsche Hof-Malerin